L'edizione 1978 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Start.

Capocannoniere del torneo fu Tom Lund (Lillestrøm), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Start Campione di Norvegia 1978.
 Molde, Lyn e Steinkjer retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1978
Campionato norvegese di calcio